

События 
 Консул (на Востоке) Флавий Велизарий.
 По приказу Теодохада убивают Амаласунту. Это убийство послужило формальным поводом для объявления Юстинианом войны.
 535—555 — Война в Италии.
 Лето — Начало войны Византии с остготами. Мунд захватил Далмацию, Велизарий — Сицилию. С запада Италии грозили франки. Король остготов Теодахад начал переговоры о мире. Конец года — Мунд погиб в стычке.
 535—536 — Папа св. Агапет (Агапит) I.
 535—536 — резкое понижение среднегодовой температуры в северном полушарии, предположительно из-за нескольких крупных извержений вулканов в тропиках, прежде всего вулкана Кракатау, или в результате столкновения с крупным метеоритом. В Северном Китае начался голод, погубивший 80 % населения региона.
 535—539 — 28-й император Японии Сэнка.

Родились 
 Сигиберт I, король Австразии

Скончались 

 Иоанн II, папа римский (533—535)

См. также